František Adamec je jméno více lidí:

 František Adamec (1866) (1866–1946) – český římskokatolický kněz, monsignore a včelařský odborník
 František Adamec (1922) (1922–2011) – český římskokatolický kněz a politický vězeň
 František Adamec (1951) (* 1951) – český politik